Ruppel ist ursprünglich eine vor allem in Süddeutschland verbreitete Kurzform des Vornamens Ruprecht. Es ist auch der Familienname folgender Personen: 

 Aloys Ruppel (1882–1977), deutscher Professor und Bibliothekar der Stadt Mainz
 Annina Ruppel (* 1980), deutsche Ruderin
 Barbara Ruppel (* 1937), deutsche Zeichnerin, Malerin, ehemalige Lehrbeauftragte und Medailleurin
 Berthold Ruppel († 1495), deutsch-schweizerischer Buchdrucker
 Erich Ruppel (1903–1975), deutscher Kirchenverwaltungsjurist
 Friedrich Ruppel (1854–1937), deutscher Architekt
 Hans-Georg Ruppel (* 1942), Historiker und Archivar
 Hartmut Ruppel (* 1945), namibischer Attorney-General
 Heinrich Ruppel (1886–1974), deutscher Schriftsteller
 Karl Heinz Ruppel (1900–1980), deutscher Literatur- und Theaterkritiker
 Karl Konrad August Ruppel (1880–1968), deutscher Hausmarkenforscher und Rechtsanwalt
 Lars Ruppel (* 1985), deutscher Autor, Slam-Poet und Kabarettist
 Paul Ernst Ruppel (1913–2006), deutscher Kantor und Komponist
 Robh Ruppel, amerikanischer Künstler
 Walter Ruppel (1927–2016), deutscher Dramaturg und Theaterintendant
 Wolf Dieter Ruppel (1933–2011), deutscher Journalist
 Wolfgang Ruppel (1929–2021), deutscher Experimentalphysiker

Siehe auch:

 Ruppelt